Aspidontus är ett släkte av fiskar. Aspidontus ingår i familjen Blenniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Aspidontus